

Мокриляс — село в гміні Ґолюб-Добжинь Ґолюбсько-Добжинського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Мокриляс — село в гміні Вонсево Островського повіту Мазовецького воєводства